N74 steht für:
 N 74, eine frühere französische Nationalstraße
 BMW N74, einen Motor des Herstellers BMW